Die Internationaux de Strasbourg 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Straßburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 20. bis 26. September 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Dajana Jastremska im Einzel und die Paarung Daria Gavrilova/Ellen Perez im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2020 fand am 20. September 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Straßburg